Pierre David Beauvais (1754-1808), un homme politique français ;
 Pierre David (1771-1839), un homme politique belge ;
 Pierre David (1772-1842), un diplomate, homme politique et auteur de pièces de théâtre ;
 Pierre David de Colbert-Chabanais (1774-1853), un militaire français ;
 Pierre David (1795-1848), un homme politique belge ;
 Pierre David (1872-1948), un homme politique belge ;
 Pierre David (1897-1987), un ingénieur français pionnier du radar ;
 Pierre David (1886-1918), un journaliste et sympathisant de l'Action française d'origine juive ;
 Pierre David-Weill (1900-1975), un banquier français ;
 Pierre David (1944-), un producteur de cinéma québécois.

Pierre David peut aussi faire référence à :
 Pierre David, un mégalithe situé sur la commune de Saint-André-des-Eaux en Loire-Atlantique, en France.

Homonymie de prénom